Períclit (Pericleitus, ) fou un músic líric de Lesbos, de l'escola de Terpandre, que va florir poc abans que Hipònax d'Efes, és a dir a l'entorn de l'any 550 aC). Els músics de l'escola lèsbica de Terpander van obtenir diversos premis als concursos musicals de les festes Carnees (Carneia) des del temps de Terpander fins al de Períclit, després del qual la gloria de l'escola es va acabar.

Referències 

Músics de l'antiga Grècia
Persones de Lesbos de l'antiguitat